Ramiro II d'Aragon, roi d'Aragon de 1134 à 1157 ;
 Ramiro II de León, roi de León de 931 à 951 ;
 Ramiro II de Monzon († 1116) sire de Monzon.

Homonymie